Christophe Bastien, né le  à Nancy, est un footballeur français. Il évolue au poste de milieu de terrain.

Biographie 
Christophe Bastien joue principalement en faveur de l'AS Nancy-Lorraine, du FC Metz et du FC Lorient.

Au total, il dispute 110 matchs en Ligue 1, 140 matchs en Ligue 2 et 7 matchs en Coupe Intertoto.

Statistiques

Palmarès 

  AS Nancy-Lorraine
 Division 2
 Champion (1) : 1998

Distinctions personnelles 

 Nommé dans l'équipe type de Division 2 en 1998 aux Trophées UNFP.

Références

Liens externes 
 
 
 

Footballeur français
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur du Football Club de Metz
Joueur du FC Lorient
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur du CS Sedan Ardennes
Joueur du Gazélec Ajaccio
Naissance en mars 1976
Naissance à Nancy